Port lotniczy Casablanca (IATA)
 Canadian Museum of Nature 
 Standardowy język mandaryński (ISO 639-3)